Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Malta. IJsland heeft geen ambassade in Malta.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Malta
IJslandse